Адельханов — фамилия. Известные носители:

 Адельханов, Эмиль Семёнович (1945—2016) — грузинский правозащитник  
 Адельханов, Владислав Александрович (род. 1970) — скрипач, дирижёр и писатель
 Адельханов, Григорий Григорьевич (1848—1917) — фабрикант, владелец обувной фабрики в Тифлисе